Борис Сергеевич Петухов (, Новозыбков, Черниговская губерния, Российская империя — 27 декабря 1984, Москва, СССР) — доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР, советский , один из основателей российской теплофизической школы, видный советский специалист в области теплообмена. Под его руководством созданы научные коллективы в Институте высоких температур АН СССР и Московском энергетическом институте. Б. С. Петухов является одним из создателей теплофизической специальности в высшей школе.

Биография 
Б. С. Петухов родился 4 августа (по новому стилю) 1912 года в Новозыбкове Черниговской губернии (ныне Брянской области) в семье ремесленника. Окончил Саранский энергетический техникум, а затем Куйбышевский индустриальный институт. Работал в институте до 1938 года, затем поступил в аспирантуру Московского энергетического института. В 1941 году он защитил кандидатскую диссертацию, был командирован на Безымянскую ТЭЦ. Во время Великой Отечественной войны работал инженером специальной проектно-конструкторской группы в Куйбышевском облпроекте.

В 1943 году Б. С. Петухов вернулся в МЭИ и работал над рядом научных тем, связанных с теплообменом и различными характеристиками теплоносителей. Занимался преподавательской деятельностью, вёл курсы лекций на кафедре инженерной теплофизики, участвовал в разработке методик подготовки специалистов по курсу «Теплофизика», формировании лабораторных и теоретических учебных программ. В 1956 году Б. С. Петухов защитил докторскую диссертацию, в 1957 году ему было присвоено звание профессора.
В 1966 году Б. С. Петухов возглавил отдел теплообмена в Институте высоких температур АН СССР. В 1976 году был избран членом-корреспондентом АН СССР.

Б. С. Петухов являлся председателем секции теплообмена Научного Совета АН СССР по проблеме «Теплофизика», зам.председателя Национального Комитета по тепломассообмену, зам. главного редактора журнала «Теплофизика высоких температур». Б. С. Петухов награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.
В 1985 году, посмертно, Б. С. Петухов стал Лауреатом Государственной премии СССР.

Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Научные достижения 
Научное наследие Б. С. Петухова — это исследования процессов конвективного теплообмена в потоках жидкостей и газа при высоких тепловых нагрузках, переменных физических свойствах теплоносителя, наличии химических реакций и околокритических параметрах вещества. Научной группой Б. С. Петухова были выполнены исследования теплообмена в жидких металлах, а также взаимодействие потока жидкого металла с электромагнитным полем.
Б. С. Петухов начал работы в области исследования теплообмена при воздействии поля силы тяжести на турбулентные пристенные течения, радиационно-кондуктивный теплообмен, процессы кипения в потоках гелия.

Библиография 
Б. С. Петуховым опубликовано более 150 научных работ, в том числе учебные пособия для студентов вузов, монографии, научные статьи в российских и международных журналах, энциклопедические статьи в справочниках.

 Петухов Б. С., Генин Л. Г., Ковалев С. А., Соловьев С. Л. Теплообмен в ядерных энергетических установках: Учебное пособие для вузов.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во МЭИ, 2003.- 548 с.
 Петухов Б. С. Теплообмен в движущейся однофазной среде. Ламинарный пограничный слой: монография / Под ред. А. Ф. Полякова. — М.: Изд-во МЭИ, 1993. — 350 c.
 Петухов Б. С. Вопросы теплообмена: Избр. тр. / Б. С. Петухов; Отв. ред. В. А. Кириллин; (АН СССР, Отд-ние физ.-техн. пробл. энергетики) — М.: Наука, 1987
 Справочник по теплообменникам : В 2 т. / Пер. с англ. под ред. Б. С. Петухова, В. К. Шикова. Т. 1 — М.: Энергоатомиздат, 1987
 Петухов Б. С. Теплообмен при смешанной турбулентной конвекции / Б. С. Петухов, А. Ф. Поляков; Отв. ред. А. И. Леонтьев; АН СССР, Науч. совет по комплекс. пробл. «Теплофизика и теплоэнергетика», Ин-т высок. температур — М.: Наука, 1986
 Турбулентное течение и теплообмен в горизонтальных каналах в поле силы тяжести / Петухов Б. С., Поляков А. Ф., Цыпулев Ю. В., Шехтер Ю. Л. — М.: ИВТАН, 1982.
 Петухов Б. С. Учебное пособие по курсу «Теплообмен в движущейся среде»: Методы подобия и размерностей в теории теплообмена / Ред. Л. Г. Генин — М.: МЭИ, 1981.
 Вопросы конвективного и радиационно-кондуктивного теплообмена: (Сб. статей) / АН СССР, Ин-т высок. температур; (Отв. ред. Б. С. Петухов) — М.: Наука, 1980.

Ссылки 
 Биографический очерк на сайте ИТФ МЭИ 
 Биографический очерк на сайте МЭИ

Теплофизики России
Преподаватели МЭИ
Выпускники СамГТУ
Похороненные на Введенском кладбище